Bianca Andreescu era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare per evitare i problemi sanitari relativi alla pandemia da COVID-19.
Sei delle prime otto classificate hanno fatto la stessa scelta della Andreescu decidendo di non partecipare allo Slam statunitense.

A differenza delle edizioni precedenti, per il torneo non è stato effettuato il torneo di qualificazione, iniziando direttamente dal tabellone principale.

Il torneo è stato vinto dalla giapponese Naomi Ōsaka, che ha sconfitto in finale la bielorussa Viktoryja Azaranka, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Sofia Kenin (quarto turno)
  Serena Williams (semifinale)
  Naomi Ōsaka (campionessa)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Petra Kvitová (quarto turno)
  Madison Keys (terzo turno, ritirata)
  Petra Martić (quarto turno)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Elena Rybakina (secondo turno)
  Markéta Vondroušová (secondo turno)
  Alison Riske (secondo turno)
  Anett Kontaveit (quarto turno)
  Maria Sakkarī (quarto turno)
  Elise Mertens (quarti di finale)

  Angelique Kerber (quarto turno)
  Donna Vekić (terzo turno)
  Dajana Jastrems'ka (secondo turno)
  Karolína Muchová (quarto turno)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
  Amanda Anisimova (terzo turno)
  Julija Putinceva (quarti di finale)
  Magda Linette (terzo turno)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Sloane Stephens (terzo turno)
  Ons Jabeur (terzo turno)
  Jennifer Brady (semifinale)
  Veronika Kudermetova (primo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (secondo turno)
  Rebecca Peterson (primo turno)

Wildcard 

  Catherine Bellis (secondo turno)
  Robin Montgomery (primo turno)
  Hailey Baptiste (primo turno)
  Allie Kiick (primo turno)

  Katrina Scott (secondo turno)
  Sachia Vickery (secondo turno)
  Claire Liu (primo turno)
  Kim Clijsters (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2020